Le pont noir peut faire référence à différents ponts dont : 
 Pont noir ou pont de fer, pont ferroviaire à Moulins, franchissant l'Allier ; 
 Pont noir, pont routier entre Tréguier  et Plouguiel (Côtes-d'Armor) franchissant le Guindy.

Voir aussi 
 
 
 
 
Noir